Ро́берт Бе́недикт Бра́удер (; род. 11 декабря 1962, Мемфис, штат Теннесси, США) — американский актёр, наиболее известен такими ролями как Кэмерон Митчелл в сериале «Звёздные врата: SG-1» и Джон Крайтон в сериале «На краю Вселенной».

Биография 
Большую часть своей юности Бен провёл в Шарлотт, Северная Каролина, где его семья владеет по крайней мере двумя успешными компаниями и гоночной машиной, участвующей в гонках NASCAR, которой управляет его брат Нейл. Посещал Myers Park High School в Шарлотт, позже закончил Furman University в Гринвилле, Южная Каролина, где получил степень бакалавра по психологии. В школе музыки и драмы Central School of Speech and Drama в Лондоне встретил будущую жену Франческу Баллер, свадьба с которой состоялась в 1989 году.

Бен начал свою актёрскую карьеру с театральной сцены, где участвовал в постановке одного из произведений Шекспира. Затем была небольшая роль пилота Второй мировой войны в фильме 1990 года «Мемфисская красотка». В 1990-х годах играл в фильмах «Поцелуй перед смертью» с участием Шон Янг и Мэтта Диллона, «Невада» c Кёрсти Элли и независимом проекте «Буги бой». Также снимался на телевидении — «Секреты», «Грейс в огне» и «Она написала убийство». Также сыграл роль Сэма, друга персонажа Нив Кэмпбелл, в сериале «Нас пятеро».

В 1999 году Браудер присоединился к съёмочной группе фантастического телесериала канала Sci Fi «На краю Вселенной» в роли астронавта Джона Крайтона. Актёр снялся во всех 88 сериях и участвовал в написании сценария к двум из них: «Джон Кихот» и «Зеленоглазый монстр». Франческа Баллер также появилась в этом телесериале в качестве приглашённой актрисы. На время съёмок семья с двумя детьми переехала в Австралию.

В 2005 году получил роль подполковника Кэмерона Митчелла, нового лидера SG-1, в телесериале «Звёздные врата: SG-1», ещё одном научно-фантастическом телесериале канала Sci Fi, где снимался вплоть до закрытия в 2007 году.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Выпускники Фурманского университета
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы